A Tunísia Ligue Professionnelle 1 de 2013-2014 foi a 88ª temporada do futebol  na Tunísia. A competição começou em 15 de setembro de 2013 e terminou em 13 de maio de 2014. Os campeões da temporada anterior foram o CS Sfaxien. Na temporada de 2013-14, o Club Africain atraiu o maior média de público em casa (9.000), seguido pelo Espérance (8.273).

Clubes

Tabela

Resultado

Artilheiros
principais marcadores

Campeão

Ligações Externas
 FTF 
 

Competições de futebol da Tunísia